Mužská dvouhra AEGON Open Nottingham 2017 probíhala v polovině června 2017. Do singlové soutěže nottinghamského tenisového turnaje nastoupilo třicet dva hráčů. Obhájcem titulu byl americký tenista Steve Johnson, který do soutěže nezasáhl. Po dvou letech na okruhu ATP World Tour se mužská polovina travnaté události stala v roce 2017 součástí okruhu ATP Challenger Tour.

Vítězem se stal třetí nasazený a 32letá izraelská jednička Dudi Sela, jenž ve finále zdolal italskou turnajovou čtyřku Thomase Fabbiana po třísetovém průběhu 4–6, 6–4 a 6–3. Sela, figurující na 98. příčce světového žebříčku, si tak připsal dvacáté druhé turnajové vítězství na challengerch.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

AEGON Open Nottingham 2017